Ма́рьевка () — село,
Севериновский сельский совет,
Сумский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924786906. Население по переписи 2001 года составляло 240 человек.

Географическое положение 
Село Марьевка находится на расстоянии в 1 км от сёл Севериновка и Соколиное.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Известные люди 
 Иванов Пётр Платонович — Герой Советского Союза, родился в селе Марьевка.

Примечания